Baccarat har flere betydninger:

 Baccarat (film) – en tysk stumfilm fra 1919.
 Baccarat (kortspil) – et kortspil.
 Baccarat (virksomhed) – en fransk krystalglas-fremstillingsvirksomhed.